John Holt (1841-1915), homme d'affaires britannique ;
 John Holt (né en 1947), chanteur de reggae jamaïcain ;
 John Caldwell Holt (1923-1985), éducateur et un écrivain américain.